Bias Fortes pode se referir a:

 Pessoas
 Crispim Jacques Bias Fortes, duas vezes presidente do estado de Minas Gerais na República Velha.
 José Francisco Bias Fortes, ministro de Gaspar Dutra e governador de Minas Gerais (1956—1961).

 Lugares
 Bias Fortes, o município de Minas Gerais.
Bias Fortes (Belo Horizonte), bairro de Belo Horizonte.
 Avenida Bias Fortes, avenida de Belo Horizonte.

Desambiguação